Морозово — село в Губкинском городском округе Белгородской области. Административно подчинено Никаноровской территориальной администрации.

Село Морозово расположено примерно в 26 км к юго-западу от города Губкин. У села Морозово берёт начало река Сейм.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживало 565 человек (271 мужчина и 294 женщины).

Население

Инфраструктура 
В селе Морозово есть дом культуры, капитально отремонтированный в 2009—2012 годах. Имеется детский сад и школа.

В селе есть кладбище.

Примечания 

Населённые пункты Губкинского городского округа